Bathmann oder Bäthmann ist der Name von

 Torsten Bathmann (* 1973), deutscher Politiker (FDP)
 Ulrich Bathmann (* 1954), deutscher Biologe und Wissenschaftsmanager
 Wilhelm Heinrich Bäthmann (1745–1802), deutscher Orgelbauer

Siehe auch:
 Battmann
 Badmann